
Termin -{LEP}- ima više značenja.

 Leptin (hormon)
 -{Lepidoptera}-